Eivydas ist ein männlicher litauischer Vorname.

Namensträger 

 Eivydas Musteikis (*  1987), Biathlet

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname